Вижуа:

 Вижуа — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. 
 Вижуа — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.